Ва́лор () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 59 км². Население — 702 человека (на 2010 год). Расстояние — 119 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гранады